Ганс Генрих Эйлер (; 6 октября 1909, Мерано — 23 июня 1941, Азовское море) — немецкий физик-теоретик. Автор работ по квантовой электродинамике, физике элементарных частиц и физике космических лучей, известный прежде всего как один из авторов лагранжиана Гейзенберга — Эйлера.

Биография 
Ганс Эйлер родился в южнотирольском городе Мерано в семье художника. В 1914 году семья, в которой был и второй ребёнок (девочка по имени Марита), вернулась в родной город отца Дюссельдорф, где юный Ганс учился в гимназии принца Георга (Prinz-Georg-Gymnasium) и в 1928 году получил аттестат зрелости (Abitur). После года, проведённого на бременских верфях для получения необходимых средств и инженерных навыков, в 1929 году Эйлер поступил в Мюнхенский университет, чтобы изучать техническую физику. После двух семестров он перевёлся в Боннский университет, где сделал окончательный выбор в пользу теоретической физики, и зимой 1933/34 года оказался в Лейпцигском университете, одном из крупнейших центров физических исследований, где в то время работали Вернер Гейзенберг, Петер Дебай и Фридрих Хунд.

Осенью 1935 года Эйлер успешно защитил докторскую диссертацию «Рассеяние света на свете как следствие теории Дирака» (), выполненную под руководством Гейзенберга, с отличием сдал необходимые экзамены и в июне 1936 года был удостоен докторской степени. Чтобы обеспечивать семью после смерти отца, молодой учёный был вынужден сменить несколько временных работ и лишь осенью 1937 года (о причине задержки см ниже) получил оплачиваемое место в институте Гейзенберга. Уже в июне следующего года он представил работу «К дискуссии о хоффмановых вспышках и проникающей компоненте космического излучения» () для прохождения процедуры хабилитации и с осени получил право преподавать в Лейпцигском университете.

Эйлер крайне отрицательно относился к нацистскому режиму, что отчасти было обусловлено личными мотивами. Этот «радикализм» не был секретом для окружающих. Так, он не раз отказывался вступать в какие-либо нацистские организации и посещать лагерь для будущих преподавателей, где проводилась их идеологическая обработка. По этой причине сразу после получения докторской степени Эйлер не был утверждён в качестве ассистента Гейзенберга; последнему в итоге потребовалось более года, чтобы добиться этого назначения. Перед хабилитацией Эйлер по совету своего руководителя всё-таки посетил лагерь для преподавателей. Вот как в своей автобиографической книге «Часть и целое» Гейзенберг писал об одном из своих самых близких молодых учеников:

Он сразу мне понравился не только своей одарённостью, далеко выходившей за средний уровень, но также и своим внешним обликом. Он выглядел более ранимым и чутким, чем большинство студентов, и на его лице — как раз когда он улыбался — можно было иногда заметить страдальческую чёрточку. У него было тонкое продолговатое лицо с впалыми щеками и высоким лбом, с белокурыми вьющимися волосами, и в его речи ощущалась напряжённая сосредоточенность, необычная для молодого человека… Его родители едва смогли наскрести средства на его обучение. Сам он был убеждённым коммунистом… Эйлер был обручён с молодой девушкой, которая из-за своего еврейского происхождения вынуждена была бежать из Германии и жила в Швейцарии. О людях, захвативших в 1933 году власть в Германии, он мог говорить только с отвращением.

Однако доказательств, что Эйлер придерживался коммунистических взглядов, не существует. По свидетельству его близкого друга , Эйлер не был «политически организован» и по своим убеждениям был скорее социал-демократом. После начала Второй мировой войны его поначалу не призывали в ряды вооружённых сил (по-видимому, по состоянию здоровья), однако в 1940 году, несмотря на возможность получить освобождение от военной службы для работы в урановом проекте, нацеленном на создание атомной бомбы для нацистской Германии, он записался добровольцем в авиацию. Как писал Гейзенберг, на этот шаг Эйлера толкнуло острое чувство безнадёжности; вот как он передаёт доводы своего младшего коллеги:

Вы знаете, что я это сделал не для того, чтобы бороться за победу. Ибо, во-первых, я не верю в возможность победы Гитлера, а во-вторых, победа национал-социалистской Германии была бы для меня так же ужасна, как и победа всякого агрессора. Развязный цинизм, с каким власть имущие нарушают ради своей выгоды все ими же провозглашённые принципы, не оставляет для меня больше никакой надежды… Если бы у меня ещё оставались какие-то надежды, я, наверное, и поступил бы по-другому. Но я так сильно ощущаю бессмысленность происходящего, что уже не могу набраться мужества для мыслей о будущем.

Эйлер прошёл обучение на бортового метеоролога и штурмана и служил в основном в Вене и Юго-Восточной Европе. После нападения Германии на СССР его подразделение было отправлено на Восточный фронт для проведения разведывательных полётов над Крымом и Азовским морем. Машина Эйлера была сбита в первом же полёте 23 июня 1941 года. В последующие годы семья молодого физика при поддержке Гейзенберга пыталась прояснить его судьбу, однако поиски ни к чему не привели.

Научная деятельность 

Научное наследие Эйлера включает 12 публикаций, написанных в течение шести последних лет жизни. В 1935 году в своей диссертации Эйлер исследовал важную в квантовой электродинамике задачу о рассеянии света на свете, поставленную Гейзенбергом и Дебаем. Эта работа, в которой принимал участие  (другой ученик Гейзенберга), стала одним из ранних предвестников теории перенормировки, однако сам эффект рассеяния света на свете, согласно расчётам, оказался чрезвычайно мал и недоступен для непосредственного экспериментального наблюдения. Годы спустя выяснилось, что при замене одного из взаимодействующих фотонов на виртуальный фотон кулоновского поля атомного ядра эффект проявляется как дельбрюковское рассеяние. Развивая свой подход, в 1936 году совместно с Гейзенбергом Эйлер опубликовал вывод лагранжиана Гейзенберга — Эйлера, который описывает нелинейные поправки к уравнениям Максвелла, учитывающие эффекты поляризации вакуума.

В сотрудничестве с Гейзенбергом Эйлер разработал ряд вопросов физики космических лучей. В частности, в 1938 году им удалось развить методы анализа данных о поглощении первичных (поступающих в атмосферу Земли из космоса) космических лучей в различных средах и оценить время жизни ( с) основной частицы «жёсткой» компоненты вторичного (образующегося в атмосфере при поглощении первичного излучения и наблюдаемого вблизи поверхности Земли) космического излучения. Этой частицей, которую в то время называли «мезоном» и ошибочно отождествляли с предсказанной Хидэки Юкавой частицей, по современным представлениям является мюон. В том же году Эйлер, работая в тесном контакте с экспериментатором , проанализировал природу так называемых «хоффмановых вспышек» (), ответственных за производство «жёсткой» компоненты космических лучей («мезонов»), и нашёл свидетельства в пользу гипотезы Гейзенберга об их «взрывном» (а не каскадном, как в широких атмосферных ливнях, производящих преимущественно электроны) происхождении.

Список публикаций 
 
 
 
 
 
 
 
 
  В русском переводе:

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Физики Германии
Погибшие в боях Второй мировой войны